Wolfstetter ist der Familienname folgender Personen: 

Elmar Wolfstetter (* 1945), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
Karl F. Wolfstetter (1940–1991), deutscher Naturforscher